John Beasley peut désigner :
 John Beasley Greene (1832-1856), égyptologue américain ;
 John Beasley (1930-2017), cycliste australien ;
 John Beasley (né en 1940), mathématicien britannique, compositeur d'études d'échecs ;
 John Beasley (né en 1943), acteur américain ;
 John Michael Beasley (né en 1944), joueur de basket-ball americain ;
 John Beasley (né en 1960), pianiste de jazz américain.